Alfred Stieglitz – fotografo e gallerista statunitense
 Museo Stieglitz – museo di arte applicata di San Pietroburgo, in Russia